Leutner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Leutner (1864–1923), russischer Ingenieur, Unternehmer und Fahrradhersteller
 Carina Lilge-Leutner (1960–2017), österreichische Langstreckenläuferin
 Detlev Leutner (* 1954), deutscher Bildungspsychologe und Hochschullehrer
 Gert Omar Leutner (1919–1995), deutscher Intendant, Dramaturg, Theaterleiter sowie Synchronregisseur und -autor
 Karl Leutner, eins der Pseudonyme von Herbert Scurla
 Mechthild Leutner (* 1948), deutsche Sinologin, Historikerin und Hochschullehrerin
 Minna Peschka-Leutner (1839–1890), deutsche Sopranistin
 Reinhard Leutner (1942–2022), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Richard Leutner (* 1955), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Robert Leutner (* 1996), deutscher DJ, siehe DJ Robin

Leutner bezeichnet:

 Alexander Leutner & Co., ehemaliger Fahrzeughersteller aus Riga
 Ulrich Leutner Verlag

Siehe auch:
 Leuthner